Ammonshorn steht für

 eine umgangssprachliche Bezeichnung für Ammonit
 Ammonshorn (Anatomie), eine Gehirnwindung